Discipline (álbum de Janet Jackson)
Discipline (álbum de King Crimson)
Discipline (canção) - do Nine Inch Nails

Desambiguação